PKN Orlen (em polonês: Polski Koncern Naftowy Orlen) é uma companhia petrolífera sediada em Plock, Polônia.

História 
A companhia foi estabelecida em 1999.

Subsidiarias

 Basell Orlen Polyolefins 
 Orlen 
 Star 
 Petrochemia Płock 
 PetroProfit 
 PetroZachod 
 Arge 
 UniPetrol 
 Benzina 
 Solino
 Anwil

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Polônia

Ligações externas

Empresas da Polónia
Empresas fundadas em 1999